Stephanoma steht für

 Stephanoma (Gattung), eine Gattung der Schlauchpilze
 ein in der griechischen und römischen Antike als Auszeichnung verliehener oder zu kultischen Zwecken getragener Kranz aus Blumen, Blättern oder Zweigen, siehe Corona (Antike)